Nawabganj może dotyczyć:
 Nawabganj – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Barabanki)
 Nawabganj – miasto w północnych Indiach w północnej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Bareli)
 Nawabganj – miasto w północnych Indiach w środkowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Gonda)
 Nawabganj – miasto w północnych Indiach w środkowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Unnao)

Zobacz też 
 Nawabgandź – miasto w Bangladeszu (prowincja Radźszahi)